Bieg na 100 m przez płotki kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu. 

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2009 roku była Brigitte Foster-Hylton z Jamajki. Rekordzistką świata w biegu na 100 metrów przez płotki jest Jordanka Donkowa (12,21 – 20 sierpnia 1988, Stara Zagora), a najszybszą zawodniczką na świecie w sezonie 2011 była Sally Pearson (12,48 – 10 lipca 2011, Birmingham).

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Półfinał

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 100 metrów przez płotki kobiet